Таращанка — название населённых пунктов:

Россия 
 Таращанка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.

Украина 
 Таращанка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.